Brejza ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Brejza (* 1936), polnischer Hornist
 Krzysztof Brejza (* 1983), polnischer Politiker